

Geografia 

 São João – comune del Paraná
 São João – comune del Pernambuco

 São João – frazione di Lisbona

Altro 
 São João – galeone portoghese

Pagine correlate
Saint-Jean
San Giovanni
San Juan
Sankt Johann